Karolingisch steht für

 die Karolinger, Hausname des Herrschergeschlechts der westgermanischen Franken, das ab 751 im Frankenreich die Königswürde hatte
 Karolingische Buchmalerei, im 8. und 9. Jahrhundert im Fränkischen Reich entstandene Buchmalerei
 Karolingische Renaissance, karolingische Renovatio oder karolingische Erneuerung, den kulturellen Aufschwung im Frühmittelalter zur Zeit der frühen Karolinger, vor allem im Bildungswesen, in Sprache und Literatur, im Buchwesen und der Baukunst
 Karolingische Minuskel, auch karlingische Minuskel oder Carolina genannt, vermutlich im 8. Jahrhundert entwickelte Schriftart